Сидоровское — топоним в России:

Населённые пункты 
 Сидоровское — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Сидоровское — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Сидоровское — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Сидоровское — село в Ивановском районе Ивановской области.
 Сидоровское — село в Красносельском районе Костромской области.
 Сидоровское — село в Одинцовском районе Московской области.
 Сидоровское — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Сидоровское — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Сидоровское — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Сидоровское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Сидоровское — село в Ярославском районе Ярославской области.

Озёра 
 Сидоровское — озеро в Бабаевском районе Вологодской области.
 Сидоровское — озеро в Бокситогорском районе Ленинградской области.

См. также 
 Большесидоровское